Bruno Berner (Zurique, 21 de novembro de 1977) é um ex futebolista profissional suíço e atual treinador .

Referências

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Naturais de Zurique
Futebolistas da Suíça
Futebolistas do Grasshopper Club
Futebolistas do Real Oviedo
Futebolistas do Sport-Club Freiburg
Futebolistas do FC Basel
Futebolistas do Blackburn Rovers F.C.
Futebolistas do Leicester City F.C.
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2004